Инюха:

 Инюха (приток Волги) — река в России, протекает в Тверской области. 
 Инюха (река, впадает в Иваньковское водохранилище) — река в России, протекает в Тверской области.